Jan z Pernštejna je jméno několika členů rodu Pernštejnů.
 Jan I. z Pernštejna († 1409) – moravský šlechtic
 Jan II. z Pernštejna (1406–1475) – moravský zemský hejtman
 Jan III. z Pernštejna (ca 1460–1478/80) – moravský šlechtic
 Jan IV. z Pernštejna (1487–1548) zvaný Bohatý – nejvyšší zemský komorník na Moravě, moravský zemský hejtman, zástavní pán kladského hrabství
 Jan V. z Pernštejna (1561–1597) – dědic Vratislava (II.) z Pernštejna